

Patronyme

Smets 

André Smets (1943-2019), homme politique belge ;
Dieudonné Smets (1901-1981), coureur cycliste belge ;
Herman-Joseph Smets (1875-1923), moine trappiste belge, abbé général des trappistes ;
Isidore Smets (1901-1976),  homme politique belge ;
Joël Smets (1969-), pilote belge de motocross.

Toponyme 

 Avenue Josse Smets à Auderghem.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand